Том Грин ():
  (род. 1991) — австралийский актёр и танцор.
 Грин, Том (род. 1852) — английский режиссёр, сценарист и актёр эпохи немого кино.
 Грин, Том (род. 1971) — канадский комедийный актёр, музыкант, режиссёр и ведущий телепередач. См. также